Éric Gélinas (né le  à Vanier, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 

En 2006-2007, il commence sa carrière avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne dans la ligue Midget AAA.

Il est repêché par les Devils du New Jersey au deuxième tour ( choix au total) lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009.

Le , il évite l'arbitrage, il signe un contrat avec les Devils pour deux saisons et un salaire annuel de   dollars. Le , il est échangé à l'Avalanche du Colorado en retour d'un choix de  de 2017.

Le , après un essai professionnel au camp d'entraînement des Canadiens de Montréal, il signe un contrat d'un an avec leur club-école, le Rocket de Laval, dans la LAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Riverains du Collège Charles-Lemoyne || Midget AAA ||43 ||5 ||14 ||19 ||50 ||10 ||1 ||4 ||5 ||14
|-
|2007-2008 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ ||54 ||3 ||16 ||19 ||34 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2008-2009 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ ||67 ||10 ||29 ||39 ||80 ||4 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2009-2010 || Maineiacs de Lewiston || LHJMQ ||33 ||3 ||16 ||19 ||33 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||28 ||3 ||9 ||12 ||26 ||6 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|2010-2011 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ ||35 ||9 ||15 ||24 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||27 ||3 ||17 ||20 ||26 ||19 ||5 ||7 ||12 ||25
|-
|2011-2012 || Devils d'Albany || LAH ||75 ||16 ||21 ||37 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Devils d'Albany || LAH || 57|| 6|| 16|| 22|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Devils du New Jersey|| LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Devils du New Jersey || LNH || 60 || 7 || 22 || 29 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Devils d'Albany || LAH || 13 || 1 || 4 || 5 || 10 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 61 || 6 || 13 || 19 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 34 || 1 || 5 || 6 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 27 || 0 || 1 || 1 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rampage de San Antonio || LAH || 27 || 3 || 9 || 12 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Rocket de Laval || LAH || 64||13||13||26||52|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || HC Slovan Bratislava|| KHL || 52||5||10||15||32|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Rögle BK|| SHL || 8||1||3||4||4|| 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2019-2020 || Rögle BK || SHL || 36||5||13||18||16|| - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || Rögle BK || SHL || 46 || 8 || 26 || 34 || 53 || 14 || 1 || 6 || 7 || 10
|-
| 2021-2022|| Wolves de Chicago || LAH || 9 || 2 || 0 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || Djurgårdens IF || SHL || 13 || 4 || 2 || 6 || 10 || - || - || - || - || -

| 189 || 14 || 41 || 55 || 92 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en mai 1991
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Devils du New Jersey
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Rocket de Laval
Joueur du Rögle BK
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)